Burton Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burton Butte (Jackson County, Oregon)	
 Burton Butte (Klamath County, Oregon)